2-й чемпионат мира по футболу среди юношеских команд прошёл с 12 по 25 июля 1987 года в Канаде. В турнире участвовали футболисты, родившиеся после 1 августа 1970.

Стадионы

Квалификация

Составы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Турнир на сайте ФИФА 

Чемпионаты мира по футболу среди юношеских команд
Международные соревнования по футболу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Монреале
Международные спортивные соревнования в Торонто
Спортивные соревнования в Сент-Джонсе (Ньюфаундленд и Лабрадор)
Спортивные соревнования в Сент-Джоне
Июль 1987 года